ORP Sokół es el nombre de tres submarinos de la Marina Polaca:
ORP Sokół, de clase U, en servicio desde 1941 hasta 1945. Fue un submarino británico dejado a la Marina Polaca durante la Segunda Guerra Mundial.
ORP Sokół de clase Whiskey, en servicio desde 1964 hasta 1987.
ORP Sokół de clase Kobben, en servicio desde 2002.
El nombre del submarino en polaco significa halcón.

Sokół